Il doppio del torneo di tennis Austin Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sargis Sargsian e Michael Sell che hanno battuto in finale T. J. Middleton e Bryan Shelton 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Doug Flach /  Kenny Thorne (primo turno)

 T. J. Middleton /  Bryan Shelton (finale)
 Geoff Grant /  Michael Joyce (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 1996